Paintersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Paintersville (Kalifornien)
 Paintersville (Ohio)
 Paintersville (Pennsylvania)